Peći est un toponyme qui peut désigner :
 Peći, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Peći, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ključ, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Peći, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie.